peut désigner :
 homonymies strictes :
 la Tâmega, rivière hispano-portugaise affluent du Douro. Le nom est typographié Támega en galicien et en espagnol, et est précédé de « Rio » dans les trois langues ;
 la Tâmega, sous-région statistique du Portugal, dans la région Nord ;
 homonymies partielles, comme composante du nom de cinq paroisses civiles portugaises :
 Fiães do Tâmega, paroisse civile située dans la municipalité de Boticas;
 Vilela do Tâmega, paroisse civile située dans la municipalité de Chaves;
 Sobretâmega, paroisse civile située dans la municipalité de Marco de Canaveses;
 Santo Aleixo de Além-Tâmega, paroisse civile située dans la municipalité de Ribeira de Pena;
 Santa Cruz de Riba Tâmega, ancienne municipalité portugaise, constituant aujourd'hui le cœur de la ville de Vila Meã, dans la municipalité d'Amarante.